Кубок Хорватии по футболу 1996/97 года () — 6-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Официальный сайт 
Статистика на rsssf.com 

1996/1997
Спорт в Хорватии в 1996 году
Спорт в Хорватии в 1997 году
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году